Niemcy:
 Medard – dzielnica Trewiru
 Medard – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Inne:
 Medard – imię